Чемпіонат світу з баскетболу 2006 року — 15-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив у Японії з 19 серпня по 3 вересня 2006 року.

Це був перший чемпіонат, де кількість команд збільшена до 24. Переможцем турніру стала збірна Іспанії.

Арени 

Джерело: terra.com

Команди-учасниці

Груповий раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Кваліфікація 13-16 місця

Символічна збірна турніру 
  Пау Газоль
  Хорхе Гарбахоса
  Кармело Ентоні
  Емануель Джинобілі
  Теодорос Папалукас

Бомбардири 
 Яо Мін (Китай) 25.3
 Дірк Новіцкі (Німеччина) 23.2
 Пау Газоль (Іспанія) 21.25
 Карлос Арройо (Пуерто-Рико) 21.2
 Ларрі Аюсо (Пуерто-Рико) 21.2
 Кармело Ентоні (США) 19.8
 Двейн Вейд (США) 19.2
 Фаді Ель Хатіб (Ліван) 18.8
 Ігор Ракочевич (Сербія та Чорногорія) 18.3
 Тьягу Спліттер (Бразилія) 16.4
 Дарко Мілічич (Сербія та Чорногорія) 16.1
 Серхан Ердоган (Туреччина) 15.4

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонати світу з баскетболу
2006 у баскетболі
Серпень 2006
Вересень 2006